Гийом ван Тонгерлоо ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1957-1967 годах. Участник летних Олимпийских игр 1956 года в командной гонке преследования.

Достижения 

 1956
 3-й Брюссель — Опвейк
 5-й летние Олимпийские игры — командная гонка преследования (трек)
 1957
 2-й Тур Фландрии U-23 
 1-й — Этап 7 Велогонка Мира
 1-й — Этап 5 Тур Швеции
 7-й Чемпионат мира — Групповая гонка (любители)
 1958
 1-й — Этапы 1b и 5 Тур Болгарии
 1959
 3-й Бордо — Париж
 1961
 4-й Схелдепрейс 
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 6-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 8-й Джиро д’Италия — Генеральная классификация
 8-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1962
 1-й — Этап 2b (КГ) Тур де Франс  
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 2-й Схелдепрейс 
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4а (КГ)
 10-й Эшборн — Франкфурт
 1963
 2-й Схелдепрейс 
 10-й Вуэльта Испании — Генеральная классификация
 1964
 5-й Схелдепрейс

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Ван Тонгерлоо, Гийом на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1956 года